Geulumpang Payong (Blang Pidie), een plaats in Indonesië
Geulumpang Payong (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Geulumpang Payong (Sungai Raya), een plaats in Indonesië
Geulumpang Payong (Samalanga), een plaats in Indonesië